Ната́лья Соколо́ва:
 Соколова, Наталья Викторовна (урождённая Гинзбург, 1916—2002) — русская писательница, прозаик и очеркист, публицист, фантаст.
 Соколова, Наталья Геннадьевна (род. 1985) — российская дзюдоистка, МСМК России.
 Соколова, Наталья Дмитриевна (род. 1949) — советская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Соколова, Наталья Евгеньевна (псевдоним: Нелли Семпер; 1911—1995) — русский переводчик и художник.
 Соколова, Наталья Львовна (род. 1973) — белорусская, российская биатлонистка.
 Соколова, Наталья Петровна (1914—1988) — оперная певица, солистка Большого театра.
 Соколова, Наталья Сергеевна (род. 1997) — российская футболистка.